Адамо́вич (, ) — українське, білоруське та польське прізвище; утворене від імені Адам.

Відомі носії 
 Анна Адамович (польська поетеса)
 Адамович Валентина Іванівна (1930) — український літератор, педагог, краєзнавець.
 Адамович-Глібів (кін. 70 рр. ХІХ ст. — І пол. ХХ ст.) — кобзар-бандурист.
 Адамович Ганна Максимівна ( 9 листопада 1993, Київ, Україна) — українська акторка кіно та театру.
 Адамович Григорій Дмитрович (1868 — ? після липня 1920) — підполковник Армії УНР.
 Адамович Дарина Андріївна (1931—2008) — Герой Соціалістичної Праці.
 Адамович Євгенія Миколаївна (1872—1938) — професійна революціонерка.
 Адамович Іван Владиславович (1925–1974) — радянський хокеїст, воротар, хокейний та футбольний арбітр.
 Адамович Йосип Олександрович (1896–1937) — радянський державний і партійний діяч Білорусі.
 Адамович Олександр Михайлович (1927—1994) — радянський письменник і критик, професор і член-кореспондент академії наук Білорусі.
 Адамович Олександр Олександрович (роки життя невідомі) — командир полку Армії УНР.
 Павел Адамович (1965—2019) — мер міста Гданськ (1998—2019)
 Адамович Роман Сергійович (1945) — радянський і український живописець, графік, художник театру і кіно. Член Національної Спілки художників України.
 Адамович Сергій Васильович (1976) — український історик, викладач, політик.
 Адамович Сергій Тадейович (1922–1998) — український художник, графік.
 Адамович, Фриціс (1863–1933) — латиський перекладач і педагог.

Інше 
 6537 Адамович — астероїд головного поясу.

Див. також 
 Адамовичі 
 Адаменко — українське прізвище

Джерела 
 Веселовский С. Б. Ономастикон. М., 1974.
 Унбегаун Б.-О. Русские фамилии. М., 1995.
 Тупиков Н. М. Словарь древнерусских личных имен. СПб., 1903.
 Суперанская А. В. Словарь русских личных имен. М., 1998.

Білоруські прізвища
Польські прізвища
Українські прізвища
Прізвища на -ич